Prisad – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Prisad – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz